Bruce Springsteen (né le  à Long Branch et a grandi à Freehold dans l'État du New Jersey) est un chanteur et auteur-compositeur américain, surnommé « le Boss »
R. G. Springsteen est un réalisateur, scénariste et producteur américain né le  à Tacoma, Washington (États-Unis), décédé le .
 Pamela Springsteen (née en 1962) est une photographe américaine
 Jessica Springsteen (née en 1991) est une cavalière américaine
 (23990) Springsteen (en) est un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes
  est une chanson d'Eric Church en 2011

Homonymie de patronyme